Lescola Orlandai va ser fundada l'any 1956 per la pedagoga Maria Teresa Codina amb el nom de escola Talitha. Des dels seus inicis, juntament amb altres escoles d'orientació similar, va impulsar la renovació pedagògica de Catalunya i va marcar una manera d'educar vinculada a l'entorn i al país.

L'any 1974, l'escola va adoptar el nom d'Orlandai i va començar a funcionar com una cooperativa de mestres fins que, a finals dels 1980, va passar a formar part de la xarxa d'escoles públiques. Així, l'any 1988, amb les altres escoles del CEPEPC (Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública a Catalunya), va incorporar-se a la xarxa escolar pública de la Generalitat. El curs 2003-04 es va traslladar al nou edifici del c/ Domínguez i Miralles,1 / Avinguda J.V.Foix. I l'antiga escola del carrer Jaume Piquet ha esdevingut la Casa Orlandai, un equipament públic per al barri.

Referències